Чемпионат Туркмении по футболу 1998/99 — седьмой независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 9 команд.

Второй круг чемпионата стартовал в апреле 1999. Матчи 2-го круга неоднократно переносились из-за участия «Копетдага» в азиатском КОК.

Победителем чемпионата во 2-й раз стала «Ниса». Успех к команде пришел благодаря банкротству «Копетдага» в январе 1999 по причине смены руководства. В итоге «Копетдаг» покинули все легионеры и практически все лидеры (частично перешедшие в «Нису»).

По итогам сезона ни одна из команд не покинула высшей лиги.

Итоговая таблица 

Лучшие бомбардиры: Реджеп Агабаев («Ниса» Ашхабад), Дидарклич Уразов («Ниса» Ашхабад), Шарафутдин Джуманиязов («Туран» Дашховуз) — все по 16 мячей.

Состав победителя 
Ниса
 вратари — Байрам Бердыев, Виталий Кафанов, Александр Клименко, Павел Харчик
 защитники — Рахмангулы Байлиев, Арсен Багдасарян, Дмитрий Корж, Омар Бердыев, Рахим Курбанмамедов, Борис Пономарев, Виталий Тепляков, Аскер Сапаралиев
 полузащитники — Мердан Нурсахатов, Юрий Бордолимов, Константин Поддуев, Владимир Костюк, Игорь Шумилов, Сергей Еропкин
 нападающие — Чарыяр Мухадов (12 голов), Дидарклич Уразов (16 голов), Ровшан Мухадов, Серик Жейлитбаев, Реджеп Агабаев (16 голов)

1998
Футбол в Азии в 1998 году
Футбол в Азии в 1999 году
1999 год в Туркменистане
1998 год в Туркменистане